|-
| 134801 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134802 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134803 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134804 - || || 9 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134805 - || || 10 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134806 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134807 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134808 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134809 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134810 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134811 - || || 1 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134812 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134813 - || || 27 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134814 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134815 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134816 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134817 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134818 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134819 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134820 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134821 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134822 - || || 2 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134823 - || || 5 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134824 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134825 - || || 6 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134826 - || || 25 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134827 - || || 24 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134828 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134829 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134830 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134831 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134832 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134833 - || || 28 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134834 - || || 27 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134835 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134836 - || || 30 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134837 - || || 1 de maig, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 134838 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134839 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134840 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134841 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134842 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134843 - || || 5 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134844 - || || 1 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134845 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134846 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134847 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134848 - || || 27 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134849 - || || 27 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134850 - || || 28 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134851 - || || 6 de juny, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134852 - || 2000 MM || 24 de juny, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 134853 - || || 7 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134854 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134855 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134856 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134857 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134858 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134859 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134860 - || || 29 de juliol, 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie, S. D. Kern
|-
| 134861 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134862 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134863 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134864 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134865 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134866 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134867 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134868 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134869 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134870 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134871 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134872 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134873 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134874 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134875 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134876 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134877 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134878 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134879 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134880 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134881 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134882 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134883 - || || 3 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134884 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134885 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134886 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134887 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134888 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134889 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134890 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134891 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134892 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134893 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134894 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134895 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134896 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134897 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134898 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134899 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134900 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
4